OTY steht für:
 Oʻzbekiston Temir Yoʻllari
 Flughafen von Oria (Papua-Neuguinea) (IATA-Code), Papua-Neuguinea

Oty steht für:
 Oty GmbH (Telemedizin), seit 2003 Tochtergesellschaft von Maquet (Unternehmen), Anbieter von Medizintechnik

oty steht für:
 Alt-Tamil, Frühform der tamilischen Sprache

Abkürzung